Assepoester (Engels: Cinderella), een sprookje
Cinderella (filatelie), fantasiepostzegels
Cinderella (band), een Amerikaanse hardrockgroep
Cinderella (ballet), een ballet van Prokofjev
Cinderella (theatergezelschap), een Vlaams theatergezelschap
Cinderella (geslacht), een geslacht van afvalvliegen (familie Heleomyzidae),

Diverse films, waaronder:
Cinderella (1914) van James Kirkwood met Mary Pickford
Assepoester (1950), een Amerikaanse animatiefilm van Disney
Cinderella (1957), een televisiemusical van Ralph Nelson met Julie Andrews
Cinderella (1965), een televisiemusical van Charles S. Dubin met Ginger Rogers en Lesley Ann Warren
Cinderella (1977) van Michael Pataki met Cheryl Smith
Cinderella (1997), een televisiemusical van Robert Iscove met Brandy Norwood
Cinderella (2000) van Beeban Kindron met Kathleen Turner en Marcella Plunkett
Cinderella (2006), een Koreaanse film van Man Dae-bong
Cinderella (2015), een Amerikaanse liveactionfilm van Disney
Cinderella (2021), een Amerikaanse musicalfilm